Poljane so lahko:

Naselje v Sloveniji
 Poljane, Cerkno
 Poljane, Rečica ob Savinji
 Poljane nad Blagovico
 Poljane nad Škofjo Loko, naselje v Poljanski dolini 
 Poljane pri Mirni Peči
 Poljane pri Podgradu
 Poljane pri Primskovem
 Poljane pri Stični
 Poljane pri Štjaku
 Poljane pri Žužemberku
 Dolenje Poljane in zaselek Zgornje Poljane (Loška dolina)
 Gorenje Poljane
Kočevske Poljane
Kresniške Poljane
 Velike Poljane, naselji v občinah Ribnica in Škocjan

Drugo 
Poljane, Ljubljana - del mesta Ljubljana v ČS Center
Gimnazija Poljane - srednješolska ustanova v Ljubljani 
Poljane, Šentvid - predmestje Ljubljane v ČS Šentvid
 Poljane, Maribor - del mesta Maribor v mestni četrti Studenci
 Občina Gorenja vas-Poljane v Poljanski dolini
 Atletski stadion Poljane - Maribor
Poljane, Opatija, Hrvaška
 Marcottini (Poljane) - vas na goriškem Krasu v Občini Doberdob v Italiji
Majske Poljane - naselje na Hrvaškem
Marsove poljane, Pariz, Francija
Nove Poljane - naselje oz. KS na jugovzhodu ljubljanske ČS Center

Glej tudi
Polana (razločitev)
Poljana (razločitev)
Poljanska dolina (razločitev)
Poljanska Sora (Poljanščica)
Polje (razločitev)
Marsovo poljane, Sankt Peterburg, Rusija
Marsovo polje, Rim